Готтлойба (, ) — река в Чехии (Устецкий край) и Германии (земля Саксония). Речной индекс 53714.

Речные сооружения 

В окрестностях курортного города Бад-Готлойба-Берггисхюбель в 1974 году на Готтлойбе была сооружена плотина «Talsperre Gottleuba» и образовано водохранилище. Гидросооружение служит для защиты от паводков и источником питьевой воды для окрестных городов. В этой гидросистеме есть также небольшая гидроэлектростанция.

Примечания 

Притоки Эльбы
Реки Устецкого края
Реки Саксонии
Пограничные реки